Johann Kalb ist der Name folgender Personen:

* Johann von Kalb (1721–1780), deutsch-amerikanischer General
 Johann Kalb (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (CSU)